Americká Zóna je jednou ze tří oblastních zón Davis Cupu.

1. Skupina

2. Skupina

3. Skupina 
 Místo: Country Club, Tegucigalpa, Honduras (tvrdý)
 Datum: 16.-20. července
 Odstoupení:  Kuba

Skóre v kurzívě je převedeno ze skupin

 Guatemala a Jamajka postoupily do 2. skupiny pro rok 2009.
 Aruba a Panama sestoupily do 4. skupiny pro rok 2009.

4. Skupina 
 Místo: Country Club, Tegucigalpa, Honduras (tvrdý)
 Datum: 16.-20. července
 Odstoupení:  Trinidad a Tobago

 Kostarika a Haiti postoupily do 3. skupiny pro rok 2009.

Davis Cup 2008
Sport v Jižní Americe